

Населені пункти та їхні частини
 Жабово — село в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Жабово — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Жабово — частина міста Кошалін в Західнопоморському воєводстві
 Жабово — частина села Черніково в гміні Черніково Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Жабово — частина села Тшебунь у гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Жабово — частина села Паперня в гміні Ліпуш Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Жабово — колонія в гміні Лешна-Подляська Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки